Бодайбо:

Топоним 
 Бодайбо — река в Иркутской области, приток реки Витим.
 Бодайбо — город в Иркутской области России.
 Бодайбо — региональный аэропорт города Бодайбо Иркутской области России.

Другое 
 Бодайбо — песня Владимира Высоцкого.